Кру́ты — топоним:

Россия 
 Круты — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Круты — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Круты — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.

Украина 
 Круты — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Круты — промежуточная грузо-пассажирская станция Конотопской дирекции Юго-западной железной дороги.
Круты — прежнее название села Крутая Житомирского района Житомирской области.

Искусство  
 Круты 1918 – украинский полнометражный художественный фильм о событиях на станции Круты и вблизи нее в январе 1918 года, вышедший на экраны в 2019 году.

См. также 
Большие Круты
 Малые Круты